Příjmení Zdražil nosí více významných osobností:

 Jiří Zdražil (* 1981) – český fotograf
 Ladislav Zdražil (1903–1934) – český katolický kněz a novinář
 Pavel Zdražil (* 1965) – český básník a spisovatel